Krchleby ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Kutná Hora, siehe Krchleby u Čáslavi
Gemeinde im Okres Nymburk, siehe Krchleby u Nymburka
Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou, siehe Krchleby u Kostelce nad Orlicí
Gemeinde im Okres Šumperk, siehe Krchleby na Moravě
Krchleby, Ortsteil von Křečovice, Okres Benešov
Krchleby, Ortsteil von Staňkov, Okres Domažlice
 Krchleby (Pardubice), Ortslage von Pardubice, Okres Pardubice